John Talbot peut se référer à plusieurs personnes :
 John Talbot (v. 1387-1453),  comte de Shrewsbury et de Waterford, chef militaire anglais ;
 John Talbot (v. 1413-1460),  de Shrewsbury et de Waterford, important baron anglais ;
 John Talbot (1423-1453),  Lisle ;
 John Talbot (1448-1473),  de Shrewsbury et Waterford ;
 John Talbot (1601-1654),  de Shrewsbury et Waterford ;
 John Talbot (v. 1712-1756), juge britannique et homme politique whig ;
 John Talbot (v. 1769-1851), officier naval ;
 John Talbot (1791-1852),  de Shrewsbury et de Waterford, patron d'édifice religieux de style néogothique.

Voir aussi 
 John Michael Talbot (1954-), moine catholique romain, chanteur, compositeur et guitariste américain